Das Dubai Darts Masters war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 28. bis zum 29. Mai 2015 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der World Series of Darts 2015. Austragungsort war zum dritten Mal das Dubai Tennis Stadium in Dubai.

Titelverteidiger war Michael van Gerwen, der das Turnier erneut, zum insgesamt dritten Mal, gewinnen konnte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 6 bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit und 2 Wildcard Spielern zusammen. Die Qualifikaten der Order of Merit bildeten die Setzliste.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 28. Mai statt. Spielmodus war ein best of 19 legs. Das Halbfinale und Finale, die am Abend des 29. Mai ausgetragen wurden, wurden im best of 21 legs-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt $ 245.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, werden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Dubai Darts Masters 2015 waren folgende 8 Spieler qualifiziert:

 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 4. Januar 2015; nach der PDC World Darts Championship 2015 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 2 Wildcard-Teilnehmer

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Phil Taylor
  Gary Anderson
  Adrian Lewis
  Peter Wright
  James Wade

Wildcard Teilnehmer
  Stephen Bunting
  Raymond van Barneveld

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

Dubai Darts Masters
World Series of Darts 2015